Есперанс има више значења:
 Есперанс (Вашингтон)
 Есперанс (Њујорк)